BMV steht als Abkürzung für:

 Beatae Mariae Virginis, „der seligen Jungfrau Maria“, davon abgeleitet etwa
 B.M.V.-Schule Essen, katholisches Gymnasium
 Großes Waisenhaus BMV, Waisenhaus in Braunschweig
 Bundesministerium für Digitales und Verkehr (Deutschland)
 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Österreich)
 Bundesmantelvertrag
 Besitzmittlungsverhältnis im Zivilrecht
 Bürgerpartei MV die Initiative für Mecklenburg und Vorpommern
 Bürger für Mecklenburg-Vorpommern
 Bistumszeitung Münster Verlagsgesellschaft mbH
 Bolsa Mexicana de Valores, die Börse in Mexiko-Stadt
 den Flughafen von Buôn Ma Thuột, Provinzhauptstadt von Đắk Lắk (Vietnam), nach dem IATA-Code
 Betriebliche Mitarbeitervorsorge, eine rechtlich selbständige Mitarbeitervorsorgekasse als zweite Säule der Altersvorsorge in Österreich
 Bayerischer Motorsport-Verband, Mitgliedsverband von BLSV und DMSB
 verschiedentlich irrtümlich auch für Bach-Werke-Verzeichnis (BWV)

Siehe auch:

BMV